Барбари́с аггрегатный () — кустарник, вид рода  семейства .

В природе ареал вида охватывает западные районы Китая.

Ботаническое описание 
Кустарник высотой до 3 м. Побеги ребристые, опушённые, серовато-коричневые.

Листья обратнояйцевидные, длиной до 2,5 см, сизоватые, щетинисто-зубчатые. Колючки жёлтые, тонкие, трёхраздельные, длиной до 1,5 см.

Цветки в густых сидячих метёлках.

Плоды лососёво-красные.

Классификация

Таксономия 
Вид Барбарис аггрегатный входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Представители 
В рамках вида выделяют несколько форм:
  — с более крупными листьями, чем тип, и с длинными висячими метёлками.
  — часто с цельнокрайными листьями и более крупными цилиндрическими метёлками.

Примечания

Литература 
 

Барбарис
Декоративные кустарники
Кустарники
Флора Азии
Эндемики Китая